Andrzej Kozioł – polski polityk, poseł na Sejm
 Andrzej Kozioł – polski dziennikarz i autor książek
 Andrzej Kozioł – polski piosenkarz, członek zespołu Vox